Катраниде - имя армянских цариц:

 Катраниде I, царица Армении 885-890, жена Ашота Великого
 Катраниде II, царица Армении 990-1020, жена Гагика I, дочь Васака Сюни